Dirk peut signifier :
 dirk, un couteau écossais
 Dirk, un prénom des pays néerlandophones, 
germanophones et anglophones.
 Dirk, une tempête qui a traversé une partie de l'Europe fin .
 Dirk, une chaîne de supermarchés néerlandaise.
 Dirk, une pièce de théâtre britannique, créée en

Voir aussi 
 Lac Dirke au Tchad.